Dead Man's Shoes (film), een Britse thriller uit 2004.
Dead Man's Shoes (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.